Messicobolus är ett släkte av mångfotingar. Messicobolus ingår i familjen Messicobolidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slitsdubbelfotingar
Messicobolus